33-й чемпионат мира по хоккею с шайбой проходил в городе Любляна (Югославия) с 3 по 13 марта 1966 года. Одновременно с турниром сильнейших сборных (Группа А), проходили турниры в группе В (город Загреб) и группе C (город Есенице).

Турнир проходил в один круг.

Результаты матчей

Статистика

Самые результативные игроки

Лучшие игроки

Символическая сборная

Приз «Справедливой игры» 
 Сборная Швеции

Медалисты

Источники

См. также 
 Группа В чемпионата мира по хоккею с шайбой 1966
 Группа С чемпионата мира по хоккею с шайбой 1966

Март 1966 года
хоккей
хоккей
хоккей
1966
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Югославии
Международные спортивные соревнования в Любляне